

Niemcy 
 Glasow – dzielnica Dargun
 Glasow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Głazów

Rosja 
 Głazow – miasto w Udmurcji